Pittaluga ist der Familienname folgender Personen:

Fructuoso Pittaluga (1896–1961), uruguayischer Politiker
Gustavo Pittaluga Fattorini (1876–1956), italienischer Arzt und Biologe
Stefano Pittaluga (1887–1932), italienischer Filmproduzent